Dziadkowice (gemeente)
 Dziadkowice (Podlachië)
 Dziadkowice (Łódź)